Chamico es el nombre vulgar usado para nombrar dos plantas, ambas tóxicas, del género Datura: 

 Datura stramonium
 Datura ferox

También, el seudónimo que usaba en ocasiones Conrado Nalé Roxlo, escritor, periodista, guionista y humorista argentino.